papirus (materiał)
 Papirus (poszukiwacz skarbów) – Tatry, wypadki
 Papirus (serial animowany)
 papirus – potoczna nazwa rośliny – cibory papirusowej